Die Communauté de communes du Pays de Montbozon et du Chanois ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 27 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Montbozon.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Montbozon et du Chanois
Gegründet 2014